Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1995/96, waarin de club kampioen werd.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: Lotto

Transfers

Zomer

Winter

Serie A

Eindstand

1. Juventus plaatste zich voor de Champions League 1996/97 als titelverdediger

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1995
Italiaanse voetbalclub 1995/96